Goudappel, tot 2021 Goudappel Coffeng, is een Nederlands adviesbureau op het gebied van mobiliteit en ruimte. Het hoofdkantoor bevindt zich in Deventer. Daarnaast zijn er ook (regio)kantoren in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Leeuwarden.

Goudappel Coffeng werd in 1963 opgericht door Henk Goudappel en Leo Coffeng. In ruim 55 jaar groeide het bedrijf uit tot ongeveer 240 medewerkers. De focus ligt daarbij op mobiliteit (verkeer & ruimte). Daarnaast handelt het bedrijf in mobiliteitsdata en mobiliteitsdiensten, zoals bijvoorbeeld het project Spitsvrij bij Utrecht.

Het bedrijf is onderdeel van de Goudappel Groep (voorheen Goudappel Coffeng Holding), net als zusterbedrijf DAT.Mobility. 

Voor de Belgische markt heeft de Goudappel Groep een structurele verbinding met MINT NV. Verder heeft Goudappel Groep deelnemingen in NDC Nederland, MAPtm, Meet4Research, Urbanista STAD AB (Zweden) en Mobility Flow (VS).

Externe link
 Officiële website

Verkeer en vervoer in Nederland